Marie Anna Sasko-Altenburská (14. března 1864, Altenburg – 3. května 1918, Bückeburg) byla manželkou knížete Jiřího ze Schaumburg-Lippe. Jako nejstarší dcera Mořice Sasko-Altenburského a jeho manželky Augusty Sasko-Meiningenské a sestra vévody Arnošta II. Sasko-Altenburského byla členkou sasko-altenburského vévodského rodu.

Manželství a potomci 
16. dubna 1882 se osmnáctiletá Marie Anna v rodném Altenburgu provdala za o sedmnáct let staršího Jiřího ze Schaumburg-Lippe, nejstaršího syna knížete Adolfa I. ze Schaumburg-Lippe, jehož se stal nástupcem v roce 1893.

Za dvacet devět let manželství se páru narodilo devět dětí:

 Adolf II. ze Schaumburg-Lippe (1883–1936)
 Mořic Jiří ze Schaumburg-Lippe (1884–1920)
 Petr ze Schaumburg-Lippe (1886)
 Wolrad ze Schaumburg-Lippe (1887–1962)
 Štěpán ze Schaumburg-Lippe (1891–1965)
 Jindřich ze Schaumburg-Lippe (1894–1952)
 Markéta ze Schaumburg-Lippe (1896–1897)
 Fridrich Kristián ze Schaumburg-Lippe (1906–1983)
 Alžběta ze Schaumburg-Lippe (1908–1933)

Stříbrné výročí svatby 
Při příležitosti jejich stříbrného výročí svatby v roce 1907 dal německý císař Vilém II. Jiřímu a Marii Anně sídlo Jiřího předků, hrad Schaumburg. Hrad byl pod kontrolou Hohenzollernů od té doby, co stál Jiřího děd v roce 1866 v prusko-rakouské válce na straně Rakouska. Dar byl také známkou podpory Jiřímu ve sporu následnictví v knížectví Lippe-Detmold.

Kníže Jiří zemřel 29. dubna 1918. Marie Anna ho přežila o sedm let a zemřela 3. května 1918 ve věku 54 let.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 14. března
Narození v roce 1864
Narození v Altenburgu
Úmrtí 3. května
Úmrtí v roce 1918
Wettinové
Páni z Lippe